Пилка — многозначное слово.

 Пилка (пильные полотна) — оснастка к электроинструменту.
 Пилка — река на юге Восточной Сибири, приток реки Лена.
 Пилка — озеро в Лоухском районе Карелии.